Штайнхудер-Мербах (Мербах; ) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.

Он вытекает из озера  на северо-западе и течёт на запад через заповедник Мербруксвизен и деревню Ребург.

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Везера
Реки Нижней Саксонии